Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung nennen sich:
 Franziskanerinnen der ewigen Anbetung mit dem Mutterhaus Schwäbisch Gmünd
 Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung zu Olpe OSF mit dem Mutterhaus in Olpe
 Klarissen von der Ewigen Anbetung OCD
 Kapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung OSCCap
Siehe auch:
 Anbetungsschwestern